Naselja u BiH:
 Raševo (Milići, BiH), naselje u općini Milići
 Raševo (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići